Стинко () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1934) — французский архитектор, который специализируется на музеях и выставочных площадях.
 Стинко, Джефф (род. 1978) — франкоканадский музыкант